

Cinema 
 Wild Thing – film del 1987 diretto da Max Reid

Musica 
 Wild Thing – brano musicale di Chip Taylor; cover sono state realizzate dai The Troggs e da Jimi Hendrix
 Wild Thing – album dei The Troggs del 1966
 Wild Thing – singolo di Amanda Lear del 1986
 Wild Thing – singolo di Tone Lōc del 1988